Umbra – rodzaj ryb z rodziny muławkowatych
 umbra (Umbra krameri) – gatunek ryby
 Umbra (malarstwo)
 umbra (astronomia)
 umbra (medycyna)
 Umbra (Świat Mroku)